

Codici 
 PYA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puerto Boyacá (Colombia)

Geografia 
 Pya – città del Togo, Prefettura di Kozah